Huppelen, voortbewegen met kleine sprongen
Hippen, met kleine sprongetjes voortbewegen, zoals een vogel
Hermann Huppen (1938), een Belgisch striptekenaar
Jan Huppen, een olympisch bokser